Белозубка Зарудного (Crocidura zarudnyi) — вид млекопитающих рода белозубки семейства Землеройковые. Распространение: южный и восточный Афганистан, юго-восточный Иран, юго-западный Пакистан.

Этимология 
Первоначально этот вид был описан московским териологом С. И. Огнёвым под названием tatianae (Ognev, 1922), но позднее (1928) заменено именем zarudnyi. Аргументацией для переименования стал тот факт, что имя tatianae оказалось преоккупировано названием tatiana Dollman, 1915 (ныне синонимом африканского вида olivieri). Второе название дано в честь путешественника и коллектора Н. А. Зарудного.

Кариотип 
Недавно был описан кариотип C. zarudnyi. Оказалось, что и кариотип, и митотип (структура мтДНК) этого вида (2n = 40, NF = 50) подчеркивает его сходство с видами группы «suaveolens» и резко отличают этот вид от других петрофильных белозубок, как от белозубки из Джульфы (2n = 22, FN = 34 (которая здесь рассматривается как Crocidura serezkyensis), так и от С. ramona (2n = 28, FN = 46).

Экология 
Высоты обитания: 500—3 000 м. В «Международной Красной книге» () МСОП оценивается как вид, вызывающий наименьшие опасения.

Примечания

Литература 
 Wilson D. E. & Reeder D. M. Crocidura zarudnyi: Mammal species of the world. Smithsonian Institution Press, Вашингтон. 2005.

Белозубки
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1928 году
Зарудный